Craig kan syfta på:

 Craig (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Craig (namn) – ett personnamn och personer med namnet
 Craig (film) – en dansk film från 2008

Geografi

Kanada
 Craig River – vattendrag i USA och Kanada

Storbritannien
 May Craig – flera

USA

 Craig, Alaska
 Craig, Colorado
 Craig River – vattendrag i USA och Kanada

Se även i USA
 Craig County – flera

Se även 

 Ailsa Craig – flera